Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1995-1996 è stato il quinto organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della Sicilia.

In questa stagione per la prima volta si assegnano 3 punti per ogni vittoria.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Orlandina promosso nel CND 1996-1997.
      Patti promosso nel CND 1996-1997 dopo play-off nazionali.
      Licata, Caccamo, Paceco e Carini retrocessi in Promozione 1996-1997.

Spareggio salvezza

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Peloro promosso nel CND 1996-1997.
      Vittoria ammesso ai play-off nazionali.
      Aci Sant'Antonio, Libertas Palestro, Taormina e Misterbianco retrocessi in Promozione 1996-1997.

Spareggio promozione

Spareggio salvezza

Note

Voci correlate 
Coppa Italia Dilettanti Sicilia 1995-1996

Sicilia